Сібіль Баммер була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.
Агнеш Савай виграла титул, у фіналі перемігши Барбору Стрицову з рахунком 6–2, 1–6, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Шафарова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Севастова
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ю Ларссон
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Ка Плішкова
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Чакветадзе
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К Первак
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Главачкова
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08={{nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=LL
| RD1-team09= Т Пашек
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Корне| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=6| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Шнідер| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= З Діяс
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=1
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Рибарикова
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Татіашвілі| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=7| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Лапущенкова
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= Е Грдінова| RD1-score16-1=7| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Л Шафарова
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ю Ларссон| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К Первак
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=8
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=7| RD3-seed03= 
| RD3-team03= П Шнідер| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=7| RD3-seed04= 
| RD3-team04= А Татіашвілі
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=5
| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Кр Плішкова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Заглавова
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Кастаньйо| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ш Феґеле
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л Градецька| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Мікулеску| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Т Бачинскі
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= А Савай| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Л Унгур
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= М Югич-Салкич
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= І Бенешова| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Малек
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Герцог| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Т Гарбін
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Дулгеру| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6'''
| RD2-seed01=5
| RD2-team01=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

ECM Prague Open, одиночний розряд
2010, одиночний розряд